Une protection individuelle peut être :

 Une protection concernant un individu contre un risque donné,  l'équipement de protection individuelle
 Une assurance qui couvre des personnes physiques contre les accidents corporels, l'invalidité, la maladie, l'assurance de personnes